Kathrine Windfeld er navnet på flere personer:

 Kathrine Windfeld (filminstruktør) - en dansk filminstruktør (1966-2015)
 Kathrine Windfeld (musiker) - en dansk jazzpianist mv. (født 1984)